Игнасио де ла Љаве има више значења:

 Игнасио де ла Љаве (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Игнасио де ла Љаве (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио де ла Љаве (Игнасио де ла Љаве, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику